AZS Lublin – jednostka organizacyjna
 AZS Lublin – męski klub koszykarski
 AZS Lublin – żeński klub koszykarski
 AZS UMCS Lublin – wielosekcyjny uczelniany klub sportowy